Суазе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 135 км на південний захід від Парижа, 85 км на захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Суазе було приєднано до муніципалітету Отон-дю-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суазе на сайті французького Національного інституту географії
 Суазе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суазе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суазе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суазе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар